Stowe kan syfta på:

 Stowe, Buckinghamshire
 Stowe, Gloucestershire
 Stowe, Herefordshire
 Stowe, Lincolnshire
 Stowe, Shropshire
 Stowe, Staffordshire
 Stowe, Vermont
 Stowe-by-Chartley